

Іркольський сільський округ — адміністративна одиниця, Кармакшинський район, Кизилординська область
 Іркольський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область

Дивись також 
 Ірколь
 Іркольське